A Equipe Azeri de Copa Davis representa Azerbaijão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Azerbaijan Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Azeri)

Azerbaijao